Plaats in Indonesië
 Tanjung Karangan (Gumay Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Karangan (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra